Renault har flere betydninger:

Køretøjer 
 Renault − en fransk bilfabrikant
 Renault Trucks − dennes lastbilsdivision
 Renault Bus − dennes busdivision
 Renault Agriculture − dennes traktordivision
 Renault F1 − en fransk Formel 1-konstruktør

Personer 
 Louis Renault (jurist) (1843-1918) − en fransk jurist og diplomat
 Louis Renault (ingeniør) (1877-1944) − en fransk opfinder, ingeniør og grundlægger af bilfabrikanten Renault
 Marcel Renault (1872-1903) − en fransk racerkører, bilkonstruktør og medgrundlægger af bilfabrikanten Renault

Sport 
 Renault (cykelhold) − et fransk cykelhold, som eksisterede i årene 1978 til 1985

Lokaliteter 
 Château-Renault − en kommune i Indre-et-Loire i det centrale Frankrig
 Auberville-la-Renault − en kommune i Seine-Maritime i Normandiet i det nordlige Frankrig
 Renault (Illinois) − et kommunefrit område i Illinois, USA

Mad og drikke 
 Renault (cognac) − en fransk cognacproducent